Franciszek Gajewski (1675–1734) – kasztelan
 Franciszek Gajewski (1792–1868) – pułkownik
 Franciszek Gajewski (1897–1969) – malarz, rzeźbiarz